Книттельфельд () — город в Австрии, в федеральной земле Штирия.

Административный центр округа Книттельфельд. Население составляет 12 094 человека (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 4.53 км². Официальный код — 60 907.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Зигфрид Шафарик (СДПА) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 31 места.

 СДПА занимает 21 место.
 АНП занимает 5 мест.
 КПА занимает 3 места.
 АБА занимает 1 место.
 Зелёные занимают 1 место.

Известные уроженцы и жители 
 Вальдмюллер, Лиззи (1904—1945) — немецкая актриса.
 Страницкий, Йозеф Антон (1676-1726)- австрийский актёр, придумавший образ балаганного шута Гансвурста.Драматург.Театральный режиссёр.

Ссылки 
 Официальная страница  

Ортшафты Штирии
Общины Штирии
Ортшафты Австрии
Общины Австрии
Города Штирии